De MTN 8 is een voetbalbekertoernooi in Zuid-Afrika. De acht clubs die aan het einde van het vorige Premier Soccer League-seizoen het hoogst gerangschikt stonden, nemen het tegen elkaar op via een knock-outsysteem.

Het toernooi werd in 1972 opgericht onder de naam BP Top Eight Cup, vernoemd naar hoofdsponsor BP. Van 2003 tot 2007 heette het toernooi SAA Super Eight Cup, naar hoofdsponsor South African Airways. Sinds 2008 wordt het toernooi gespeeld onder de naam MTN 8, naar hoofdsponsor MTN.

Toernooiopzet 
In de kwartfinale neemt de landskampioen het in één duel op tegen de nummer acht van het vorige seizoen, de nummer twee tegen de nummer zeven, de nummer drie tegen de nummer zes, en de nummer vier tegen de nummer vijf. De halve finale wordt gespeeld over twee wedstrijden, de finale over één wedstrijd.

Lijst van winnaars 

Voetbal in Zuid-Afrika
Sportevenement in Zuid-Afrika